«Воскресный день на острове Гранд-Жатт» (; букв. «В воскресенье пополудни на острове Гранд-Жатт») — картина огромных размеров (×) французского художника Жоржа Сёра, являющаяся ярким примером пуантилизма — направления в живописи, одним из основоположников которого был Сёра. Считается одной из самых замечательных картин XIX столетия периода постимпрессионизма. Картина является частью коллекции Чикагского института искусств, подаренной в 1926 году .

Отзывы 
«Мозаика скуки» — так отозвался философ Эрнст Блох о полотне Сёра. Блох видел на полотне только «нищету воскресенья» и «ландшафт изображённого самоубийства».

Публицист Феликс Фенеон, напротив, считал полотно весёлым и жизнерадостным и отзывался о нём так: «воскресная разношёрстная толпа… наслаждающаяся природой в разгар лета».

Когда картина была выставлена в 1886 году на 8-й выставке импрессионистов, разные литературные группы восприняли её в совершенно разных ключах: реалисты написали о ней как о воскресной гулянке парижского люда, а символисты в застывших силуэтах фигур услышали отзвуки шествий времён фараонов и даже панафинейские шествия. Всё это вызвало насмешку художника, который хотел всего лишь написать «весёлую и яркую композицию с равновесием горизонталей и вертикалей, доминантами тёплых цветов и светлых тонов со светящимся белым пятном в центре».

Фильмография 
 «Оранжево-зелёно-пурпурная утопия», фильм  из цикла «Палитры» (Франция, 1991).

Примечания 

Картины Жоржа Сёра
Картины 1886 года
Картины из собраний Чикагского института искусств
Постимпрессионизм
Обезьяны в живописи